EJE peut désigner :
 éducateur de jeunes enfants, un professionnel de la petite enfance ;
 European Journal of Endocrinology, une revue scientifique dans le domaine de l'endocrinologie.